У́лица Крыло́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Крылова — улица в Анапе.
 Улица Крылова — улица в Бийске.
 Улица Крылова — улица во Владикавказе.
 Улица Крылова — улица в Воронеже.
 Улица Крылова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Крылова — улица в Ижевске.
 Улица Крылова — улица в Ишимбае.
 Улица Крылова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Крылова — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.
 Улица Крылова — улица в Калининграде.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Крылова — улица в Липецке.
 Улица Крылова — улица в Можге.
 Улица Крылова — улица в Муроме.
 Улица Крылова — улица в Нальчике.
 Улица Крылова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Крылова — улица в Новосибирске.
 Улица Крылова — улица в Ртищеве.
 Улица Крылова — улица в Самаре. 
 Переулок Крылова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Крылова — улица в Саранске.
 Улица Крылова — улица в Серпухове.
 улица и переулок Крылова — улицы в Сочи.
 Улица Крылова — улица в Сургуте.
 Улица Крылова — улица в Твери. 
 Улица Крылова — улица в Тольятти.
 Улица Крылова — улица в Петрозаводске.
 В Томске:
Улица Крылова — улица в Советском районе;
 В Тимирязевском:
 Улица Крылова;
 Переулок Крылова.
 Улица Крылова — улица в Туле.
 Улица Крылова — улица в Уфе.

Крым 
 Улица Крылова — улица в Симферополе.
 Улица Крылова — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Крылова — улица в Запорожье.
 Улица Крылова — улица в Киеве.
 Улица Крылова — улица в Краматорске.
 Улица Крылова — улица в Николаеве.
 Улица Крылова — улица в Одессе.
 Улица Крылова — улица в Сумах.
 Улица Крылова — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Улица Крылова — улица в Бобруйске.
 Улица Крылова — улица в Витебске.
 Улица Крылова — улица в Гомеле.
 Улица Крылова — улица в Гродно.
 Улица Крылова — улица в Молодечно.

Казахстан 
 Улица Крылова — улица в Алма-Ате.
 Улица Крылова — улица в Усть-Каменогорске.

См. также 
 Улица Академика Крылова